EWZ steht für:
 Eduard-Wallnöfer-Zentrum, ein medizinisches Zentrum in Hall in Tirol
 Eingetragenes Warenzeichen, ein markenrechtlicher Schutz
 Einwandererzentralstelle, eine SS-Behörde zur Um- und Ansiedlung von „Volksdeutschen“ im Zweiten Weltkrieg
 Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, ein 1890 gegründetes Stromversorgungsunternehmen in Zürich

EWZ